Берте́н () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Бертен, Антуан (1752—1790) — французский поэт.
 Бертен, Арман (1801—1854) — французский политический публицист.
 Бертен, Жан-Виктор (1767—1842) — французский художник эпохи классицизма.
 Бертен, Луи-Франсуа (1766—1841) — французский издатель и редактор «Journal des débats».
 Бертен де Во, Луи Франсуа (1771—1842) — французский журналист и политик, младший брат предыдущего.
 Бертен, Луиза (1805—1877) — французский композитор и поэтесса.
 Бертен, Никола (1667—1736) — французский живописец.
 Бертен, Николя (1752—1816) — французский генерал.
 Бертен, Роза (прозванная «Министр Моды»; 1747—1813) — модистка французской королевы Марии-Антуанетты.
 Бертен, Теодор-Пьер (; 1751—1819) — французский автор стенографического метода, названного его именем.
 Бертен, Эдуард (1797—1871) — французский художник и журналист.
 Бертен, Эмиль (1840—1924) — французский военно-морской кораблестроитель.

Примечания